Zkratka QR může znamenat:

 QR kód – 2D kód pro automatické snímání dat
 QR rozklad – algebraická metoda rozkladu matice